

Toponyme 

 Nus est une commune de la Vallée d'Aoste (Italie)

Sigle 

 National University of Singapore, une université à Singapour.

Code 
 Le nuer selon la norme ISO 639-3.

Divers 
 Les Nus est un groupe de rock rennais du début des années 1980.

Titre 

 Nus et culottés est une émission de télévision française diffusée depuis 2012 sur France 5.

Patronyme 

 Eugène Nus (1816-1894), est un auteur dramatique, romancier, poète et humoriste français.

Voir aussi 
 
 

Code
Patronyme français